Pietas : vertu de la Rome antique ;
 La Pietà du Kosovo : film de Fabien Béziat sorti en 1999.
 Pieta : film de Kim Ki-duk sorti en 2012
 Pietà : Vierge
 Pietà : manga yuri de 

Homonymie